plaatsen in de VS:
Eudora (Arkansas)
Eudora (Kansas)
De e-mailclient Eudora (software)
Eudora (geslacht), een geslacht van krabben